DEG steht für:
 Deutsch-Englische Gesellschaft, eine Organisation im Dritten Reich
 Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft, eine Betriebsgesellschaft von Privatbahnen in Deutschland
 DEG Deutsche Elektro Gruppe, eine Tochtergesellschaft der Sonepar, siehe Sonepar#Präsenz in Deutschland
 Deutsche Entomologische Gesellschaft, siehe Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie
 Deutsche Exlibris-Gesellschaft, 1949 gegründete bibliophiler Verein zur Pflege der Bücherzeichenkunde und angrenzender Gebiete
 Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, eine Entwicklungsbank der KfW-Bankengruppe
 Deutsches Evangelisches Gesangbuch, evangelisches Gesangbuch der Zwischenkriegszeit
 Diethylenglycol, ein Derivat des Ethylenglycols, die zur Gruppe der Alkohole gehört
 dimensionales Elektronengas, wie in 2DEG (zweidimensionales Elektronengas)
 Durchlaufentgaser, ein verfahrenstechnisches Bauteil
 Düsseldorfer EG, eine Eishockeymannschaft aus Düsseldorf
 Winkelmaß, etwa auf Taschenrechnern
 Thüringen (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland
 Bahnhof St. Egidien (DS100-Code), sächsischer Bahnhof
 Landkreis Deggendorf, Kfz-Kennzeichen

Deg steht für:
 Deg (Sprache), eine afrikanische Sprache in Ghana
 Deg, eine Ethnie im Westen des heutigen Ghana sowie im Gebiet der Elfenbeinküste, siehe Mo (Volk)

Dég steht für:
 Dég, Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn

deg steht für:
 Degema (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria
 deg, Grad eines Polynoms, siehe Grad (Polynom)

Siehe auch:
 Deeg

Abkürzung